Погостское — гидроним:

 Погостское — озеро в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
 Погостское водохранилище — водохранилище в Белоруссии.
 Погостское — озеро на границе Архангельской и Вологодской областей России.
 Погостское — озеро в Гороховецком районе Владимирской области.